Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 21-es, továbbá -es, 21A, 21B, 21D, 21E, 21M, 21T, 21Y, illetve 21-1, 21-2, M21-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 21-es busz (Budapest)
 21A busz (Budapest)
 -es busz (Budapest, 1983–2008)megszűnt
 21-es busz (Budapest, 1929–1932)megszűnt
 21B busz (Budapest)megszűnt

 21-es busz (Debrecen)

 21-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 21-es busz (Győr)
 21B busz (Győr)
 21Y busz (Győr)megszűnt

 21-es busz (Hódmezővásárhely)

 21-es busz (Kaposvár)

 21-es busz (Kecskemét)
 21D busz (Kecskemét)
 21-1-es busz (Kecskemét)megszűnt
 21-2-es busz (Kecskemét)megszűnt

 21-es busz (Komárom)

 21-es busz (Miskolc)
 21A busz (Miskolc)megszűnt
 21B busz (Miskolc)megszűnt, 2020-tól átszámozva 101B-re
 21T busz (Miskolc)megszűnt

 21-es busz (Nagykanizsa)
 21E busz (Nagykanizsa)
 21Y busz (Nagykanizsa)

 21-es busz (Nyíregyháza)

 21-es busz (Ózd)

 21-es busz (Pécs)
 21A busz (Pécs)

 21-es busz (Siófok)

 21-es busz (Sopron)
 21A busz (Sopron)
 21M busz (Sopron)megszűnt

 21-es busz (Szeged)
 21Y busz (Szeged)megszűnt

 21-es busz (Szolnok)
 M21-es busz (Szolnok)megszűnt

 21-es busz (Szombathely)
 21A busz (Szombathely)
 21B busz (Szombathely)megszűnt

 21-es busz (Tatabánya)megszűnt
 21A busz (Tatabánya)megszűnt
 21Y busz (Tatabánya)megszűnt

 21-es busz (Törökbálint)megszűnt

 21-es busz (Veszprém)
 21-es busz (Veszprém, –1996)megszűnt
 21-es busz (Veszprém, 1996–2011)megszűnt